Pi greco, π o Pi possono riferirsi a:

Pi greco – costante matematica numerica
Pi (Π; π) – lettera dell'alfabeto greco
π 3,14 – album dei Rockets del 1981
π - Il teorema del delirio (π) – film del 1998 del regista statunitense Darren Aronofsky
Legame π – legame chimico covalente formato per sovrapposizione laterale di due orbitali di opportuna simmetria